Анастасия Ильинична Поршнева (в девичестве Морозова; 31 июля 1994, Норильск) — российская биатлонистка, чемпионка и призёр чемпионата России. Мастер спорта России.

Биография 
Представляет Ханты-Мансийский автономный округ (Центр спортивной подготовки Югры). Первый тренер — Е. В. Кряжев. Ныне тренируется под руководством В. П. Захарова, П. В. Захаров, Н. А. Замародских.

На чемпионате России 2017 года стала двукратной чемпионкой — в командной гонке и гонке патрулей, а также завоевала серебро в суперпасьюте и бронзу — в эстафете.

Становилась победительницей этапа Кубка России.
С сезона 2017/2018 принимает участие в гонках Кубка IBU. Дебютировала 7 января на этапе Кубка IBU в Осрбли в спринте, где финишировала 16-ой. Участвовала в чемпионате Европы в Валь-Риданна, лучший результат — 27-е место в гонке преследования. 8 июня 2018 г. вошла в состав сборной на подготовку к сезону 2018/2019. По итогам контрольных гонок в Контиолахти вошла в состав сборной России на первый этап Кубка IBU. 29 ноября 2018 г. в спринте на первом этапе Кубка IBU в Идре финишировала третьей. 2 декабря 2018 г. в гонке преследования заняла 3-е место. 13 декабря 2018 г. Российские биатлонисты Анастасия Морозова и Сергей Корастылев одержали победу в сингл-миксте на втором этапе Кубка IBU в Риднау. На втором этапе Кубка IBU в итальянском Риднау одержала победы в спринте и в гонке преследования.

Личная жизнь 
10 мая 2019 г. Никита Поршнев и Анастасия Морозова поженились. Торжественная церемония прошла в Саратове. После свадьбы взяла фамилию мужа. Об этом спортсменка сообщила в своём «инстаграме». «Одна фамилия на двоих. Поршневы», — написала спортсменка.

Кубок мира 
Дебютировала в спринте на этапе в Нове-Место 21 декабря 2018.

Личный рекорд - 29 место в спринте Оберхофа 9 января 2020.

Статистика выступлений на Кубке мира

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте СБР 
 Профиль на сайте infosport.ru 
 Профиль на сайте ЦСП Югры 

Биатлонисты России